И́горь Алекса́ндрович Мельчу́к (род. 19 октября 1932, Одесса) — советский и канадский лингвист, создатель лингвистической теории «Смысл ↔ Текст». Профессор Монреальского университета (на пенсии с 2009 года). Почётный доктор Института языкознания РАН (2020).

Биография 
Родители Игоря получили хорошее образование. Бабушка окончила Новороссийский университет, мама училась в Харьковском политехническом институте, первым директором института был Александр Юрьевич Мельчук, папа Игоря. Игорь родился в Одессе, ещё маленького его перевезли в Москву.

Отец был директором «Взрывпрома», организовывал взрывное дело в Магнитогорске и на других больших стройках. В конце 1936 года отец организовал экспедицию и вся семья уехала в Туву на два года, избежав тем самым репрессий. «Всех его сослуживцев по „Взрывпрому“ — почти всех — перебили». Летом 1941 года семью отправили из Москвы в эвакуацию — сначала в Асбест, потом в Свердловск. От голодной смерти в Свердловске спасли родственники из Одессы, дважды в неделю сдававшие кровь за паёк.

Окончил испанское отделение филологического факультета МГУ, ученик А. А. Реформатского. Любовь к лингвистике привила преподавательница Эрнестина Иосифовна Левинтова. С 1954 года сотрудничал с А. А. Ляпуновым в создании первой в СССР системы французско-русского машинного перевода. В 1956 году при содействии академика А. И. Берга поступил на работу в сектор структурной и прикладной лингвистики Института языкознания АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию «Автоматический анализ текстов и некоторые смежные вопросы общей лингвистики» (1962, научный руководитель Вяч. Вс. Иванов).

В 1976 году Мельчук, выступавший в поддержку Андрея Синявского и Юлия Даниэля, Андрея Сахарова и Сергея Ковалёва, был уволен из Института языкознания, после чего принял решение эмигрировать. Переехал в Канаду, в 1977—2008 годах — профессор кафедры лингвистики и перевода Монреальского университета.

Член Парижского (1974), Американского (1979) и Европейского лингвистических обществ (1983), Королевского общества Канады (1994).

В 2012 году издан сборник статей, посвящённый 80-летию учёного.

Научная деятельность 

Свою теорию И. А. Мельчук реализовал в виде формальных описаний больших фрагментов семантики, синтаксиса, словообразования и морфологии типологически различных языков.

Учёному принадлежит новаторская концепция лексикографии, в соответствии с которой в качестве неотъемлемой части модели «Смысл ⇔ Текст» создаются толково-комбинаторные словари.

Совместно с А. В. Гладким заложил основы направления математической лингвистики, состоящего в более формализованном алгебраическом подходе к исследованию языка.

Автор 39 книг и более 400 статей. Пишет на русском, французском и английском языках.

Труды 
 О точных методах исследования языка (в соавт. с О. С. Ахмановой, Е. В. Падучевой и Р. М. Фрумкиной), М.: Изд-во МГУ, 1961. Англ. перевод: Exact methods in linguistic research, 1963, Berkeley, L. A.; чешск. перевод 1965.
 Гладкий А. В., Мельчук И. А. Элементы математической лингвистики. — М.: Наука, 1969. — 192 с. с илл.
 Соавторы : Arbatchewsky-Jumarie, N., Elnitsky, L., Iordanskaja, L. et Lessard, A., Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain : Recherches lexico-sémantiques I, Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 1984. 172 pp.
 Соавторы : Zholkovsky, A., Explanatory Combinatorial Dictionnary of Modern Russian, Vienna: Wiener Slawistischer Almanach, 1984. 992 pp.
 2-е издание: И. А. Мельчук, А. К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь русского языка: Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. ­— 2-е изд., испр. — М.: Глобал Ком: Языки славянской культуры, 2016. — 544 с. — ISBN 978-5-94457-271-4
 Поверхностный синтаксис русских числовых выражений — La syntaxe de surface d’expressions numériques du russe, Vienne: Wiener Slawistischer Almanach, 1985. 510 pp.
 Соавторы : Pertsov, N.V., Surface Syntax of English. A Formal Model within the Meaning-Text Framework, Amsterdam: Benjamins, 1987. 526 pp.
 Dependency Syntax : Theory and Practice, Albany, N.Y.: SUNY Press, 1988. 428 pp.
 Соавторы : Arbatchewsky-Jumarie, N., Dagenais, L., Elnitsky, L., Iordanskaja, L., Lefebvre, M.-N., et Mantha, S., Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques II, Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1988. 332 pp.
 Co-auteurs : Arbatchewsky-Jumarie, N., Iordanskaja, L. et Mantha, S., Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques III, Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 323 pp.
 Cours de morphologie générale, vol. 1: Introduction + Le mot. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal — Paris: CNRS Éditions, 1993. 412 pp.
 Cours de morphologie générale, vol. 2: Significations morphologiques. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal — Paris: CNRS Éditions, 1994. 458 pp.
 Соавторы : A. Clas, A. Polguère. Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire, Bruxelles : Duculot, 1995, 256 pp.
 The Russian Language in the Meaning-Text Perspective. Wiener Slawistischer Almanach/ Škola «Jazyki russkoj kul´tury»: Vienne/Moscou, 1995. 682 pp.
 Cours de morphologie générale, vol. 3 : Moyens morphologiques. Syntactiques morphologiques. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal — Paris: CNRS Éditions, 1996. 326 pp.
 Cours de morphologie générale, vol. 4 : Signes morphologiques. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal — Paris: CNRS Éditions, 1997, 488 pp.
 Vers une linguistique Sens-Texte. Leçon inaugurale. Paris : Collège de France. 1997. 78 pp.
 Курс общей морфологии. Том I. Введение. Часть первая: Слово. Москва: Языки русской культуры — Вена : Wiener Slawistischer Almanach. 1997. 401 сс.
 Курс общей морфологии. Том II. Часть вторая: морфологические значения. Москва: Языки русской культуры — Вена : Wiener Slawistischer Almanach. 1998. 543 сс.
 Соавторы : Arbatchewsky-Jumarie, N., Iordanskaja, L., Mantha, S. et Polguère, A. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques IV, Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1999. 347 pp.
 Курс общей морфологии. Том III. Часть третья: морфологические средства; Часть четвёртая: морфологические синтактики. Москва: Языки русской культуры — Вена : Wiener Slawistischer Almanach. 2000. 367 сс.
 Cours de morphologie générale, vol. 5 : Modèles morphologiques. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal — Paris: CNRS Éditions, 2000. 492 pp.
 Курс общей морфологии. Том IV. Часть пятая: морфологические знаки. Москва: Языки славянской культуры — Вена: Wiener Slawistischer Almanach, 2001. 580 сс.
 Communicative Organization in Natural Language. The Semantic-Communicative Structure of Sentences. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2001. 393 pp.
 Курс общей морфологии. Том V. Часть шестая: морфологические модели. Часть седьмая: Принципы морфологического2 описания. Москва: Языки славянских культур — Вена: Wiener Slawistischer Almanach, 2006. 542 ss.
 Aspects of the Theory of Morphology. Berlin—New York: Mouton de Gruyter, 2006. 615 pp.
 Соавторы : Л. Иорданская, Смысл и сочетаемость в словаре = Le sens et la cooccurrence dans le dictionnaire. Москва: Языки славянских культур, 2007. 665 сс.
 Язык: от смысла к тексту. — М.: Языки славянских культур, 2012. — 176 с.
 An Advanced Introduction to Semantics: A Meaning-Text Approach. — Cambridge University Press, 2020. — xxvi, 424 pp. — ISBN 978-1-108-72304-6, ISBN 978-1-108-48162-5 (В соавт. с Ясминой Миличевич, Jasmina Milićević)

Примечания

Ссылки 
 Личная страница на сайте Монреальского университета
 Страница на сайте Института языкознания РАН
 
 И. Мельчук: «Мысль, слюна и моча — абсолютно одинаковые вещи» // «КоммерсантЪ-Наука», 5.09.2011.
 И. А. Мельчук. Фиговинки и фигулюшки / Обрывки и ошмётки (или: Я в Институте языкознания АН СССР)
 Жолковский А. К. О Мельчуке
 Об увольнении И. А. Мельчука из Института языкознания («Хроника текущих событий»)
 Фотографии:     

Лингвисты Канады
Лингвисты СССР
Прикладные лингвисты
Синтаксисты
Семасиологи
Лексикографы
Морфологи
Типологи
Переводоведы
Структуралисты
Русские эмигранты третьей волны в Канаде
Члены Канадского королевского общества
Лауреаты премии Гумбольдта
Почётные доктора Софийского университета